Az M34 utalhat az alábbiakra:
 Messier 34, nyílthalmaz a Perszeusz csillagképben
Közlekedés
 M34-es autóút, tervezett gyorsforgalmi út Vásárosnamény és Záhony között
 M34-es busz, megszűnt buszjárat Szegeden
Haditechnika
 M34, amerikai általános katonai teherautó, az M35 korai változata
 HMS Middleton (M34), brit Hunt osztályú aknászhajó